Tejeda – comune spagnolo
 Anay Tejeda – velocista cubana
 Yeltsin Tejeda – calciatore costaricano